Yapura puede referirse a:

 Río Japura, también conocido como río Caquetá; o
 Yapura, navío perteneciente a la Flota del Titicaca.